Аннан:

Персоналии 
 Аннан, Кофи (1938—2018) — генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (1997—2006).
 Аннан, Нане (урождённая Лагергрен, род. 1944) — шведская правозащитница, супруга Кофи Аннана.
 Аннан, Эллисон (род. 1973) — австралийская хоккеистка на траве, двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000).
 Аннан, Энтони (род. 1986) — ганский футболист, племянник Кофи Аннана.

Географические объекты 
 Аннан — город в Шотландии.
 Аннан — река в Шотландии.

См. также 
 Аннандейл
 Ананн (Ану, Ананд, Ана) — богиня в ирландской мифологии